Brepohl ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Brepohl (1930–2020), deutscher Goldschmied und Autor

 Wilm Brepohl (* 1943), deutscher Verwaltungsfachmann im Ruhestand und Autor